Ramberget kan avse:
 Ramberget, Hisingen – ett berg på ön Hisingen i norra Göteborg
 Ramberget, Härryda kommun – en småort i Härryda kommun